Колиндя́нська сільська́ бібліоте́ка (до 2016 — бібліотека-філіал) — сільська бібліотека в селі Колиндянах Колиндянської сільської громади Чортківського району Тернопільської области.

Історія 
У книгозбірні в 1930-х роках — до 350 книг, 1962 — 4345, 1972 — 6244, нині — 10000.

Перші згадки про хату читальню в Колиндянах з переказів старожилів з’явилися 1896 року. Тоді для читальні винаймали окрему кімнату в оселі громадського діяча.

У 1920-х роках в центрі на пагорбі, за кошти селян було збудовано хату-читальню. У ній був читальний зал, зал для вистав, пункт навчання неписьменних та малописьменних.

У кінці 1930-х років у залі хати-читальні зусиллями сільської громади відкрили сільську бібліотеку. В якій на той час знаходилось до 350 книг. Бібліотека отримувала газети і журнали: «Народна справа», «Дзвіночок», «Життя і знання», «Українське слово». При бібліотеці було організовано молодіжний просвітянський гурт який складався з 37 дівчат і 42 хлопців віком від 15 до 20 років. А також гуртки самоосвіти, де вивчали
грамоту, історію рідного краю.

У 1938—1939 роках книгозбірня отримували до сім-вісім назв газет і журналів.

Під час Другої світової війни фонди бібліотеки постраждали. У післявоєнні роки бібліотека відновила свою роботу, яка розміщується в одній з кімнат будинку
сільського клубу. Починає діяти драматичний гурток, оркестр.

У 1979 році бібліотеку переводять в приміщення сільської ради де для неї виділяють дві просторі кімнати.

У 2010 році бібліотека взяла участь у проєкті «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету II» в рамках програми «Бібліоміст» за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX проведеного Українською бібліотечною асоціацією. Фінансування цієї програми здійснює фундація Біла та Мелінди Гейтс. В результаті перемоги у конкурсі бібліотека отримала чотири персональних комп'ютери із повним програмним забезпеченням а також сканер, принтер, чотири вебкамери з навушниками.

8 вересня 2011 року, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, урочисто відкрили інтернет-центр із вільним безкоштовним доступом до всесвітньої мережі.

До 2016 року бібліотека була філіалом Чортківської районної централізованої бібліотечної системи Чортківської районної ради.

Від 2016 року перебуває у підпорядкуванні Колиндянської сільської громади.

При бібліотеці працюють клуби за інтересами: клуб творчої молоді «Перші проби пера», інтернет клуб «П@вутинка», гурток «Книжкова лікарня».

Структура 
У бібліотеці працюють:
 абонемент;
 читальний зал;
 інтернет-центр.

Працівники

Завідувачі 
 Дзингель Ванда Володимирівна (до 1995),
 Стратій Наталія (1995—2002),
 Савків Світлана Степанівна (від 2002).

Бібліотекарі 
 Козак Ясько,
 Ковальчук Михайло,
 Романович Марія,
 Дзингель Ванда Володимирівна (1957—?),
 Павлюк Марія Михайлівна,
 Іллюк Надія (від 2004).

Посилання 
 Бібліотеки-філіали сіл Пробіжна і Колиндяни отримали доступ до мережі інтернет // Чортківська районна рада. — 2011. — 9 вересня.

Примітки

Джерела 
 Історія книгозбірні села Колиндяни

Література 
 Гарат, Р. Роль Товариства «Просвіта» в підвищенні освітнього рівня населення Галичини // Питання історії України: Зб. наук. ст. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — Т. 3. — С. 107—115.
 Гарат, Р. Товариство «Просвіта» в Галичині між двома світовими війнами // Питання історії України: Зб. наук. ст. — Чернівці: Золоті литаври, 2003. — Т. 6. — С. 148—152.

Посилання 
 Бібліотеки  // Колиндянська громада

Бібліотеки за алфавітом
Бібліотеки Тернопільської області
Колиндяни